Magnum opus, remek-djelo jednog književnika, glazbenika, slikara ili znanstvenika
 Magnum Opus (Malmsteenov album), album švedskog glazbenika Yngwie Malmsteena
 Opus Magnum, album austrijskog sastava Hollenthon